Eduardo Agramonte (Camagüey, 1841 – San José del Chorrillo, 1872) – patriota cubano
 Ignacio Agramonte (Puerto Príncipe, 1841 – Jimaguayú, 1873) – patriota cubano, soprannominato il "Washington cubano" 
 Aristides Agramonte (Camagüey, 1868 – New Orleans, 1931) – medico e batteriologo cubano naturalizzato statunitense ricordato per aver fatto parte della Commissione per la febbre gialla, il gruppo di ricerca che nel 1900 studiò a Cuba la patogenesi della febbre gialla; figlio di Eduardo Agramonte
 Roberto Daniel Agramonte (Villa Clara, 1904 – Miami, 1995) – filosofo e politico cubano.